Се́льское поселе́ние «Ела́нское» — муниципальное образование в Бичурском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — село Елань.

География 
Границы Еланского сельского поселения
Сельское поселение «Еланское» граничит на юге с Кяхтинским районом по становику Малханского хребта, идущему зигзагами с юго-востока на северо-запад от истока реки Киреть, затем на восток становика Нарынского хребта. Затем граница поворачивает на север по становику Нарынского хребта до пересечения с границей бывшего колхоза «Еланский» в местности правой Окты, где делает поворот на северо-запад до горы Чёрная, затем поворачивает на запад до пересечения дороги на Сарам. После пересечения дороги на Сарам граница снова тянется на северо-запад, пересекает лог Буерак, на расстоянии 2 км ниже Бурятского подъёма идёт на север до родника Торма в местности Жалган. Затем граница пересекает автодорогу Мухоршибирь — Бичура — Кяхта, проходит на северо-восток рядом с карьером щебня на гору Холяша, поворачивает на восток, огибая гору, подходит к мосту — переправе через ручей озера Баханиха, далее к берегу реки Хилок и идёт по левому берегу реки Хилок мимо местности Накутуй до пересечения с автодорогой подъезда к селу Верхний Мангиртуй, затем поворачивает на юго-восток вдоль автодороги до пересечения с автодорогой Мухоршибирь — Бичура — Кяхта, где идёт вдоль неё на восток до пересечения с автодорогой подъезду к селу Елань. Затем идет на юго-восток по автодороге подъезда к селу Елань, до спуска к мосту через овраг, поворачивает на восток к подножию Иван-горы в местности Подошва, далее граница поворачивает на север до лагеря в местности Куринка, затем идёт на северо-восток до пересечения автодороги Сухая — Киреть, поворачивая на юг по реке до границы Бичурского района с Кяхтинским районом.
Населенные пункты: село Елань, улус Хаян. Общая площадь земель — 31901 га.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Бичурского района
Сельские поселения Бурятии